Цаца — рельєфні зображення, використовувані в буддизмі.
 Цаца — страва болгарської і одеської кухні.

Див. також 
 Цяця